Кондаки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кондаки — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.

Россия 
 Кондаки — деревня в Малмыжском районе Кировской области.